Spoorwijdte, de afstand tussen de binnenkant van de koppen van de twee spoorstaven van een spoorweg
Spoorbreedte (auto), de breedte van het spoor tussen de wielen van een wegvoertuig